Stormbreaker (boek), aanvankelijk vertaald onder de titel Bolbliksem
Stormbreaker (film), boekverfilming
Alex Rider: Stormbreaker, videospel, gebaseerd op de film Stormbreaker.